Pippi Långstrump kan syfta på:

 Pippi Långstrump – litterär figur av Astrid Lindgren
 Pippi Långstrump (bok) – bok av Astrid Lindgren publicerad 1945
 Pippi Långstrump (datorspel, 1995) – svenskt CD-ROM-program från 1995
 Pippi Långstrump (film, 1949) – film från 1949
 Pippi Långstrump (TV-serie) – TV-serie från 1969
 Pippi Långstrump (musikal) – musikal med premiär 1980
 Pippi Långstrump (Nintendo DS-spel) – plattformsspel för Nintendo DS från 2012
 Pippi Långstrump (animerad TV-serie) – animerad TV-serie från 1997
 Pippi Långstrump (1997) – animerad film från 1997